3. Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się od 22 do 24 sierpnia 1975 roku w Atenach.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 
 

1975 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Grecji
1975
Sport w Atenach
1975 w Grecji